Els timfeis (en llatí tymphaei, en grec antic Τυμφαῖοι) eren un poble epirota segons Estrabó, que vivia al districte de Timfea, a l'Epir. Tenien com a veïns a la part sud al poble dels molossos, i ocupaven les muntanyes de Timfe (Τυμφή), una branca del Pindos al nord-est de l'Epir modernament conegudes com a muntanyes Zagora. Plini el Vell diu que els timfeis eren un poble etoli, però en un altre passatge els fa macedonis.

Referències 

Grups humans històrics